Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1966.

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 30. Juli bis 10. August 1966, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 20. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1966)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1966